Bitwa pod Mławą I (1920) – bitwa wojny polsko – bolszewickiej
 Bitwa pod Mławą II (1920) – bitwa wojny polsko – bolszewickiej
 Bitwa pod Mławą (1939) – bitwa kampanii wrześniowej